Nålsjöstjärnor (Benthopectinidae) är en familj av sjöstjärnor som beskrevs av Addison Emery Verrill 1894. Nålsjöstjärnor ingår i ordningen Notomyotida, klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Benthopectinidae 70 arter. 

Nålsjöstjärnor är enda familjen i ordningen Notomyotida. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor